Rutunzo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rutunzo (vattendrag), Gitega, 
 Rutunzo (periodiskt vattendrag), Muramvya, 

Robotskapade Burundiförgreningar